John Forbes kan syfta på bland andra:

John Forbes (1568?–1634), skotsk predikant, verksam i bland annat Sverige
John Forbes (1593–1648), skotsk teolog
John Forbes (1799–1823), engelsk botaniker
John Forbes (1950–1998), australisk poet